Sevno je ime več naselij v Sloveniji:
 Sevno, Šmartno pri Litiji
 Sevno, Novo mesto